Nelle tue mani – film del 2007 diretto da Peter Del Monte
Nelle tue mani (Au bout des doigts) – film del 2018 diretto da Ludovic Bernard
 Nelle tue mani – singolo di Simonetta Spiri del 2021